El álbum Folklore puede referirse a:

Folklore, álbum de 2003 de Nelly Furtado;
Folklore, álbum de 2020 de Taylor Swift;
Folklore, álbum de 2002 de 16 Horsepower;
Folklore, álbum de 2016 de Big Big Train;
Folklore, álbum de 1962 de Jorge Cafrune;
Folklore, álbum de 1995 de Forrest Fang;
Folklore: Live at the Village Vanguard, álbum de 1994 de Vincent Herring